Papar (Maleisië), plaats in de Maleisische deelstaat Sabah.
 Papar (district), gelijknamig district.
 Papar (Indonesië), plaats in het Indonesische gebied Kediri.
 Papar (Iran), plaats in de Iraanse provincie Kohgiluyeh en Boyer Ahmad.